Франтц Константин Константинович (11 марта 1921 — 1981) — контр-адмирал, специалист в области разработки и боевого применения морского ракетного оружия Военно-морского флота, военно-морской теоретик, участник Великой Отечественной войны, защитник Ленинграда.

Биография 
Франтц Константин Константинович родился 11 марта 1921 года в Ленинграде. В 1941 году закончил обучение в Высшем военно-морском училище им. М. В. Фрунзе. Позднее в 1942 году окончил Высшие специализированные офицерские классы Военно-морского флота. И уже в 1953 году прошел обучение в Военно-морской академии кораблестроения и вооружения им. А. Н. Крылова.

С 1960 года приступил к разработке проекта системы морской космической разведки. А также занимался целеуказанием для обеспечения использования противокорабельных ракет на загоризонтные дальности. В период с 1961 по 1966 год занимал должность руководителя НИИ ракетно-артиллерийского вооружения Военно-морского флота. С 1966 по 1981 год был назначен заместителем руководителя НИИ. Лично. руководил деятельностью по созданию и испытанию противокорабельных орудий, среди которых были ракеты: «Вулкан», «Гранит», «Малахит», «Базальт».

Скончался в 1981 году в Ленинграде, был захоронен на кладбище неподалеку от Комарово.

Награды 
 Орден Красного Знамени, 03.11.1944
 Орден Ленина, 21.02.1945
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 09.05.1945
 Орден Красного Знамени, 06.11.1947

Примечания

Ссылки 
 Список инженер-адмиралов, инженер-вице-адмиралов, инженер-контр-адмиралов ВМФ СССР (1961—1971)

Кавалеры ордена Красного Знамени
Кавалеры ордена Ленина